Óscar Vladimir Rojas (1958), Chileens voetballer
 Óscar Fabián Rojas Ferreira (1976), Uruguayaans voetbalscheidsrechter
 Óscar Emilio Rojas (1979), Costa Ricaans voetballer
 Óscar Adrián Rojas (1981), Mexicaans voetballer
 Óscar Daniel Rojas (1990), Venezolaans voetballer